Артеріальна кров — усталена назва крові, очищеної від вуглекислого газу і насиченої киснем (оксигенированої), на відміну від венозної крові.

Артеріальна кров циркулює по артеріях великого кола кровообігу і венах малого кола кровообігу.

Артеріальна кров доставляє до тканин кисень, необхідний для здійснення метаболізму. Насичуючись вуглекислим газом і втрачаючи кисень, проходячи через тканини, артеріальна кров стає венозною.

Артеріальна кров має яскраво-червоний відтінок, зважаючи на високу концентрацію оксигемоглобіну (оксигемоглобін світліше деоксигемоглобіну).

Див. також 
 Венозна кров

Кров
Анатомія людини